kształt: wygląd, cecha, opis, forma itp.
 kształt liścia
 kształt napięcia
 kształt Wszechświata
 kształty w grze Go
 stopy z pamięcią kształtu
 ukształtowanie terenu

Zobacz też 
 figura / figura geometryczna / bryła
 topologia
 deformacja